HMS Manchester ist der Name folgender Kriegsschiffe der Royal Navy:

 HMS Manchester (C15), Leichter Kreuzer der Town-Klasse (1938–1942)
 HMS Manchester (D95), Flugkörper-Zerstörer der Sheffield-Klasse (1982–2011)